Chris Lamb, właśc. Christopher Lamb (ur. 21 czerwca 1989 w Andover) – amerykański skoczek narciarski, zawodnik klubu Andover Outing Club, medalista mistrzostw USA.

Przebieg kariery 
17 września 2005 zadebiutował w FIS Cup, zajmując 32. miejsce w konkursie na skoczni w Predazzo. Pierwsze punkty zdobył w lipcu 2006 w Garmisch-Partenkirchen. 10 lutego 2007 wystartował po raz pierwszy w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 37. miejsce w zawodach w Westby. Startował na mistrzostwach świata juniorów, indywidualnie najwyżej plasując się na 32. miejscu.

Najwyżej sklasyfikowany w Pucharze Kontynentalnym był 27 lutego 2011 w Zakopanem – zajął 19. miejsce. W lutym 2012 dwukrotnie zajął drugie miejsce w zawodach FIS Cup w Brattleboro. W lutym 2013 w tej samej miejscowości dwukrotnie zwyciężył. Startował też bez powodzenia w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata. Indywidualnie zadebiutował w tym cyklu 26 stycznia 2014 w Sapporo. Zajął 62. miejsce w konkursie przeprowadzonym bez rozgrywania kwalifikacji. Wcześniej dwukrotnie wystąpił w zawodach drużynowych.

Do niego należy rekord skoczni Harris Hill o punkcie K-90 w Brattleboro. 14 lutego 2009 skoczył tam 102 metry, poprawiając o 1,5 metra rekord Christiana Reitera.

Jest srebrnym medalistą mistrzostw USA z 2011. W zawodach tych lepszy był jedynie Peter Frenette.

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty C. Lamba na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2007  Tarvisio – 57. miejsce
 2008  Zakopane – 32. miejsce
 2009  Szczyrbskie Jezioro – 61. miejsce
 Drużynowo
 2008  Zakopane – 8. miejsce
 2009  Szczyrbskie Jezioro – 10. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Brattleboro – 18 lutego 2012 (2. miejsce)
  Brattleboro – 19 lutego 2012 (2. miejsce)
  Brattleboro – 16 lutego 2013 (1. miejsce)
  Brattleboro – 17 lutego 2013 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1989